Кайраклия:

 Кайраклия — река, впадающая в озеро Сафьяны, в Одесской области (Украина)
 Кайраклия — село в Тараклийском районе (Молдавия)
 Кайраклия — бывшее название села Лощиновка в Одесской области (Украина)